Een verkeersweg:
N327 (België)
N327 (Frankrijk)
N327 (Nederland), zie Provinciale weg 327